węzeł – sposób schematyczny wyginania i przeplatania materiałów wokół samych siebie, czy innych przedmiotów
 węzeł – starożytny symbol posiadający liczne znaczenia

Biologia 
 węzeł – miejsce na łodydze, z którego wyrastają liście
u ludzi i zwierząt:
 węzeł chłonny, węzeł limfatyczny
 węzeł wartowniczy
 węzeł chłonny pachwinowy powierzchowny
 węzeł Virchowa – węzeł chłonny w dole nadobojczykowym
 węzeł zarodkowy
 węzeł przedsionkowo-komorowy, węzeł AV, węzeł Aschoffa-Tawary, węzeł Kocha
 węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł Keitha-Flacka, węzeł zatokowy
 węzeł siostry Mary Joseph

Nauka i technika 
 węzeł – dawna jednostka długości równa 14,63 metra (48 stóp)
 węzeł – jednostka miary prędkości, równa jednej mili morskiej na godzinę
 węzeł, węzeł wstępujący, węzeł zstępujący – punkt na orbicie obiektu niebieskiego
 węzeł fali
 węzeł funkcji
 węzeł Czebyszewa
 węzeł dyslokacji (krystalografia) – punkt zbiegu linii dyslokacji
 węzeł sieci krystalicznej (krystalografia) – punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu
 węzeł – krzywa zwykła zamknięta zanurzona w przestrzeni trójwymiarowej
 węzeł księżycowy
 węzeł – fragment konstrukcji budowlanej stanowiący połączenie jej elementów

Geografia 
 węzeł Bonikowski – węzeł wodny na Odrze
 węzeł hydrograficzny
 węzeł potrójny
 węzeł potrójny Galapagos
 węzeł potrójny Afar
 węzeł potrójny Mara
 węzeł potrójny Karliova
 węzeł potrójny Mendocino
 węzeł potrójny Królowej Charlotty
 węzeł potrójny Rivera
 węzeł potrójny Chile
 węzeł potrójny Azorów
 węzeł potrójny Bouveta
 węzeł potrójny Macquarie
 węzeł potrójny Rodrigues

Komunikacja 
 węzeł drogowy
 węzeł kolejowy
 węzeł lotniczy
 węzeł transportowy, węzeł komunikacyjny
 węzeł wodny
 węzeł Kliniczna
 węzeł Marsa

Technika 
 hydrowęzeł
 węzeł radiowy
 węzeł łączności
 węzeł sieci komputerowej
 węzeł sieci elektroenergetycznej
 węzeł elektryczny
 węzeł kinematyczny – umożliwiające wzajemny ruch połączenie członów łańcucha kinematycznego
 węzeł konstrukcyjny – miejsce łączenia elementów konstrukcji
 węzeł termiczny – w odlewnictwie: zgrubienie odlewu, w którym metal krzepnie najpóźniej, co może być powodem powstania jamy skurczowej
 węzeł zaczepowy (automatyka) – element układu regulacji
 węzeł cieplny (ciepłowniczy)
 węzeł tkacki
 i-węzeł

Żeglarstwo/ Wspinaczka 
 węzeł flagowy
 węzeł knagowy
 węzeł szotowy
 węzeł bramszotowy
 węzeł Huntera
 węzeł refowy
 węzeł prosty
 węzeł płaski
 węzeł ratowniczy, węzeł skrajny tatrzański
 węzeł Bachmanna
 węzeł Prusika
 węzeł taśmowy równoległy
 węzeł podwójny zderzakowy
 węzeł podwójny zwykły
 węzeł francuski

Inne 
 Węzeł – film
 węzeł austriacki, węzeł tyrolski – węzeł ozdobny przy mundurze
 węzeł rycerski
 węzeł babski
 węzeł zwykły
 węzeł gordyjski
 węzeł grecki – rodzaj uczesania wzorowany na rzeźbie starogreckiej
 węzeł celtycki
 węzeł złodziejski
 węzeł boromejski
 Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”